Залізнична колія (; ) — комплекс споруд і пристроїв, що утворюють дорогу з рейковою колією для руху залізничного рухомого складу.
 Рейкова колія (, ) — сукупність пристроїв, які забезпечують переміщення по них вагонеток і рухомого складу по горизонтальних і похилих виробках, а також на поверхні шахт.
 Трамвайна колія — елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів
 Широка колія (ширококолійка) — колія залізниці, ширина якої ширша за стандартних 1435 мм (4 фута 8½ дюймів).
 Колія коліс — поперечна відстань між найвіддаленішими точками плям контакту шин з дорогою. Колія передньої осі може відрізнятися від колії задньої осі.